Wenker är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arvid Wenker (1899–1984), svensk jurist och ämbetsman
 Georg Wenker (1852–1911), tysk språkforskare
 Stig Wenker (1931–2019), svensk jurist och ämbetsman